En droit civil, le pacte de préférence est lorsqu'une personne s'engage envers une autre personne qui accepte l'engagement à ne pas conclure avec un tiers un contrat déterminé avant de lui offrir la conclusion aux mêmes conditions.

Les pactes de préférence sont parfois appelés droit de premier refus.

Droit par pays

Droit français 
Le pacte de préférence en droit civil français est défini à l'article 1123 du Code civil.

Droit québécois 
En droit québécois, la violation du pacte de préférence donne droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 1397 (2) du Code civil du Québec.

Notes et références

Droit civil
Droit des obligations